Hagenulopsis är ett släkte av dagsländor. Hagenulopsis ingår i familjen starrdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Starrdagsländor
Hagenulopsis